„Пуном паром” је југословенска телевизијска серија снимљена 1978. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Звонко Лепетић || Лаци (16 еп.  1978-1980)
|-
|Божидар Орешковић || Драго (14 еп.  1978-1980)
|-
|Мартин Сагнер || Суле (14 еп.  1978-1980)
|-
|Жељко Мавровић || Андрија (14 еп.  1978-1980)
|-
|Лела Маргитић || Кока (14 еп.  1978-1980)
|-
|Фабијан Шоваговић || Дамир (13 еп.  1978-1980)
|-
|Вања Драх || Лојзек (11 еп.  1978-1980)
|-
|Мирко Војковић || Симе (11 еп.  1978-1980)
|-
|Мирјана Каузларић || Милица (10 еп.  1978-1980)
|-
|Драган Сучић || Вашо (10 еп.  1978-1980)
|-
|Мустафа Надаревић || Илија (9 еп.  1978)
|-
|Ана Карић || Цица (9 еп.  1978-1980)
|-
|Влатко Дулић || Злобец (7 еп.  1980)
|-
|Иво Сердар || Вујец (7 еп.  1980)
|-
|Реља Башић || Тумбас (6 еп.  1978)
|-
|Златко Мадунић || Дарко (6 еп.  1978-1980)
|-
|Круно Валентић || (6 еп.  1980)
|-
|Угљеша Којадиновић || Шеф Ђуро (5 еп.  1978)
|-
|Фрањо Мајетић || Спиро (5 еп.  1978-1980)
|-
|Власта Кнезовић || Љерка (5 еп.  1978)
|}
 Остале улоге  ▼
|-
|Зденка Хершак || Ана (5 еп.  1978)
|-
|Љубица Јовић || Зорица (5 еп.  1980)
|-
|Лена Политео || (4 еп.  1978-1980)
|-
|Љубо Капор || (3 еп.  1978-1980)
|-
|Миња Николић || (3 еп.  1978)
|-
|Перица Мартиновић || Новинарка (3 еп.  1978)
|-
|Раде Марковић || Божо (3 еп.  1978)
|-
|Марија Шекелез || (3 еп.  1978-1980)
|-
|Бранка Цвитковић || (3 еп.  1978)
|-
|Божидар Смиљанић || Жељко (3 еп.  1980)
|-
|Невенка Саин || (2 еп.  1978)
|-
|Ивона Грунбаум || (2 еп.  1978)
|-
|Јован Личина || Проф. Николић (2 еп.  1978-1980)
|-
|Звонимир Ференчић || (2 еп.  1978-1980)
|-
|Нада Абрус || (2 еп.  1978-1980)
|-
|Јосип Мароти || Лијечник (2 еп.  1978-1980)
|-
|Драган Миливојевић || Ђука (2 еп.  1978-1980)
|-
|Јадранка Матковић || (2 еп.  1978)
|-
|Илија Ивезић || (2 еп.  1980)
|-
|Мира Зупан || (1 еп.  1978)
|-
|Марија Кон || Николићева супруга (1 еп.  1978)
|-
|Ђуро Утјешановић || Возач друга Боже (1 еп.  1978)
|-
|Тошо Јелић || (1 еп.  1978)
|-
|Зоран Покупец || (1 еп.  1978)
|-
|Петар Добрић || (1 еп.  1978)
|-
|Зденка Анушић || (1 еп.  1978)
|-
|Хасија Борић || (1 еп.  1978)
|-
|Миљенка Андроић || (1 еп.  1978)
|-
|Мирела Брекало || (1 еп.  1978)
|-
|Енес Кишевић || (1 еп.  1978)
|-
|Анте Дулчић || (1 еп.  1978)
|-
|Андрија Туњић || (1 еп.  1978)
|-
|Сабрија Бисер || (1 еп.  1978)
|-
|Габи Новак || (1 еп.  1978)
|-
|Томо Стрига || (1 еп.  1978)
|-
|Тихана Харапин Залепугин || (1 еп.  1978)
|-
|Маја Лончарић || (1 еп.  1978)
|-
|Рајко Бундало || Гитариста (1 еп.  1978)
|-
|Борис Бузанчић || Звонко (1 еп.  1978)
|-
|Младен Црнобрња || Помоћник режисера (1 еп.  1978)
|-
|Борис Дворник || Режисер (1 еп.  1978)
|-
|Миодраг Кривокапић || (1 еп.  1978)
|-
|Владимир Крстуловић || Диригент (1 еп.  1978)
|-
|Санда Лангерхолц || Тв новинарка (1 еп.  1978)
|-
|Отокар Левај || (1 еп.  1978)
|-
|Милан Срдоч || Директор издавачког подузећа (1 еп.  1978)
|-
|Драган Зарић || Лујо (1 еп.  1978)
|-
|Вера Зима || Секретарица режисера (1 еп.  1978)
|-
|Инге Апелт || (1 еп.  1980)
|-
|Смиљка Бенцет || (1 еп.  1980)
|-
|Ета Бортолаци || (1 еп.  1980)
|-
|Иво Фици || (1 еп.  1980)
|-
|Емил Глад || (1 еп.  1980)
|-
|Звонимир Јурић || (1 еп.  1980)
|-
|Вероника Ковачић || (1 еп.  1980)
|-
|Борис Михољевић || (1 еп.  1980)
|-
|Дамир Шабан || Лацијев син (1 еп.  1980)
|-
|Семка Соколовић Берток || (1 еп.  1980)
|-
|Звонко Стрмац || (1 еп.  1980)
|-
|Вјера Жагар Нардели || (1 еп.  1980)
|-
|Крешимир Зидарић || (1 еп.  1980)
|}

Комплетна ТВ екипа  ▼
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Хрватске серије